C19H28O2 – formula molecolare del deidroepiandrosterone
C19H28O2 – formula molecolare del testosterone

Formule molecolari